

Іст-Віллістон — селище, штат Нью-Йорк
 Іст-Віллістон — переписна місцевість, штат Флорида